Destino
 Destinos - na mitologia greco-romana
 Destino (mitologia) - na mitologia grega
 Doutor Destino - um personagem da Marvel Comics
 Destino (telenovela) - uma telenovela brasileira
 Destino (telenovela mexicana) - uma telenovela mexicana
 Destino (animação) - curta de animação franco-estadunidense de 2003
 Destino (álbum de Claudinho e Buchecha)
 Destino (canção de Lucas Lucco)

Ver também 
 Destiny

Desambiguação